Takašima (: vysoký ostrov) je jméno, které nese vícero japonských ostrovů:

 Takašima (Nagasaki) – ostrov ležící v prefektuře Nagasaki
 Takašima (Okajama) – ostrov ležící v prefektuře Okajama
 Takašima (Tokušima) – ostrov ležící v prefektuře Tokušima